Поповцы — обобщённое название представителей старообрядческих согласий, имеющих священство.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Поповцы — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Поповцы — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Поповцы — деревня в Копыльском районе Минской области.
 Поповцы — деревня в Логойском районе Минской области.
 Поповцы — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Поповцы — деревня в Солигорском районе Минской области.
 Поповцы — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.
 Поповцы — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Украина
 Поповцы — село в Барском районе Винницкой области.
 Поповцы (до 2016 г. — Жовтневое) — село в Погребищенском районе Винницкой области.
 Поповцы — село в Бродовском районе Львовской области.
 Поповцы — село в Залещицком районе Тернопольской области.
 Поповцы — село в Кременецком районе Тернопольской области.
 Поповцы — село в Волочисском районе Хмельницкой области.
 Поповцы — село в Летичевском районе Хмельницкой области.
 Поповцы — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.